Seseli hypoleucum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Daniel Friedrich Meisner och Johan Carl Krauss. Seseli hypoleucum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
hypoleucum